Produžetci ili produžeci može značiti:
 množina od produžetak (eng. extension), bilo koji pojam koji produžuje drugi pojam (najčešće u duljinu)
 u športu: dodatno vrijeme za igranje sportske utakmice, ako pobjednik nije određen nakon regularnog vremena.
 produžetci (nogomet)
 produžetci (košarka)
 produžetci (rukomet)
 produžetci (odbojka)
 produžetci (vaterpolo)
 produžetci (hokej na ledu)
 produžetci (hokej na travi)